Liepina ist der Familienname von

Asja Lācis, geborene Liepiņa (1891–1979), lettische Schauspielerin, Regisseurin und Theaterleiterin
Līga Liepiņa (* 1946), sowjetisch-lettische Theater- und Filmschauspielerin